Dagnaux ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Dagnaux (1861–1933), französischer Maler des Naturalismus und Impressionismus
 Jean Dagnaux (1891–1940), französischer Militärpilot